Il singolare del torneo di tennis Challenger DCNS de Cherbourg 1997, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Frederik Fetterlein che ha battuto in finale Lionel Roux 6-3, 6-4.

Teste di serie

 Hicham Arazi (semifinali)
 Andrej Česnokov (semifinali)
 Patrik Fredriksson (secondo turno)
 Stéphane Simian (quarti di finale)

 Lionel Roux (finale)
 Thierry Champion (primo turno)
 Assente
 Orlin Stanojčev (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Challenger DCNS de Cherbourg 1997